1-й лейб-драгунский Московский Императора Петра Великого полк — кавалерийская воинская часть Русской императорской армии. 

Старшинство полка — 25 июня 1700 года. Полковой праздник — 21 мая, день иконы Владимирской Божией Матери.

Места дислокации 
 1818—1820 — город Острогожск Воронежской губернии. Полк входил в состав 1-й драгунской дивизии. 
 1853 — город Воронеж.
 1859 — Тельши Ковенской губернии.
 1877—1914 — Тверь.

История 
 20 января 1700 года — Высочайшее повеление адмиралу боярину Ф. А. Головину о формировании драгунского полка из дворянских недорослей.
 1 февраля 1700 года — Начало формирование (в селе Преображенском при Преображенском драгунском полку). Сначала именовался как Преображенский драгунский полк, затем драгунский полк генерала Вейде.
 с 25 июля 1700 года — Драгунский полковника Гулица полк в составе 8 рот по 100 человек в каждой.
 Август 1700 года — Приведен к 12-ротному составу.
 22 августа 1700 года — В составе дивизии бригадира Вейде выступил в поход на Нарву, прибыв в лагерь в начале октября.
 Ноябрь 1700 года — Участвовал в Нарвском сражении.
 Декабрь 1701 года — В составе кавалерии Б. П. Шереметева участвовал в «свейском походе» и нападении на главные силы шведов под командованием Шлиппенбаха у д. Эрестфера.
 1702 год — Драгунский полковника фон Вердена полк, приведен к составу 11 рот: 10 драгунских и одной копейной.
 18 июля 1702 года — Участвовал в сражении при Гуммельсгофе.
 11 августа 1702 года — Выступил в набег на город Вольмар, который захватил и сжег, разбив стоявший там шведский гарнизон.
 1703 год — Драгунский полковника фон Рённе полк.
 1705 год — Приведен к 10-ротному составу.
 Октябрь 1706 года — Московский драгунский полк.
 23 января 1709 года — Гренадерская рота полка отчислена для включения в конно-гренадерский полк Хлопова под номером 1.
 27 июня 1709 года — Участвовал в Полтавской битве.
 1711 год — Участвовал в Прутском походе.
 1723 год — Участвовал в «низовом походе» у Дербента, Горячего колодца, в Кабарде.
 с 16 февраля 1727 года — Рязанский драгунский полк.
 с 13 ноября 1727 года — Московский драгунский полк.
 28 октября 1731 года — Приведен к составу 10 драгунских рот, гренадеры распределены по 10 человек на каждую роту.
 в 1735—1739 годах — Участвовал в русско-турецкой войне.
 30 марта 1756 года — Приведен к шестиэскадронному составу: две гренадерских и 10 драгунских рот.
 с 14 января 1763 года — Московский карабинерный полк, приведен в пятиэскадронному составу.
 в 1768—1774 годах — Участвовал в русско-турецкой войне.
 24 октября 1775 года — Присоединен в качестве 6-го эскадрона эскадрон Тверского карабинерного полка.
 в 1787—1791 годах — Участвовал в русско-турецкой войне.
 17 октябрь 1788 — Выделен эскадрон на усиление Псковского карабинерного полка, взамен сформирован новый.
 с 29 ноября 1796 года — Московский драгунский полк, приведен к пятиэскадронному составу.
 с 31 октября 1798 года — Драгунский генерал-майора Свечина 2-го полк.
 в 1799 году — Участвовал в Швейцарском походе в составе корпуса генерал-лейтенанта Римского-Корсакова.
 Февраль — март 1800 года — Присоединены 75 нижних чинов драгунского генерал-майора Шредера 2-го полка.
 с 3 мая 1800 года — Драгунский генерал-майора Безобразова полк.
 с 29 марта 1801 года — Московский драгунский полк.
 16 мая 1803 года — Выделен эскадрон на формирование Курляндского драгунского полка, взамен сформирован новый.
 в 1806—1807 годах — Участвовал в сражениях при Голымине, Прейсиш-Эйлау, Гейльсберге, Фридланде.
 в 1809 году — Участвовал в Австрийском походе в составе корпуса генерала от инфантерии князя Голицына.
 12 октября 1811 года — Выделены офицеры и нижние чины на сформирование Астраханского кирасирского полка.
 в 1812 году — Участвовал в Отечественной войне в составе 2-го кавалерийского Резервного корпуса Западной армии Барклая де Толли.
 26 августа — Участвовал в Бородинском сражении в районе батареи Раевского, принимал участие в знаменитой кавалерийской атаке, возглавленной лично Барклаем де Толли. Полк потерял 24 человека убитыми, 20 — пропавшими без вести и 46 ранеными.
 29 августа — Участвовал в бою при с. Крымском.
 26 октября — Участвовал в бою под Дорогобужем.
 4 ноября — Участвовал в сражении под Красным (тяжело ранен командир полка подполковник Залесский).

 27 декабря 1812 года — Приведен в состав шести действующих и одного запасного эскадронов.
 в 1813—1814 годах — Участвовал в заграничных походах.
 7 мая 1815 года — Присоединена часть Московского казачьего графа Дмитриева-Мамонова полка.
 в 1828—1829 годах — Участвовал в русско-турецкой войне.
 20 декабрь 1828 года — Присвоен № 1 на гербы и пуговицы.
 18 октября 1829 года — Вместо запасного эскадрона образован пеший резерв.
 21 марта 1833 года — Приведен в состав 10-ти действующих и 1 резервного эскадронов (присоединены 1-й и 2-й эскадроны и пеший резерв Северского конно-егерского, 5-й эскадрон Тираспольского конно-егерского и половина пешего резерва Польского уланского полков; присвоено старшинство и знаки отличия Северского конно-егерского полка).
 23 марта 1835 года — Резервный эскадрон упразднен, взамен причислен с переименованием в резервный 3-й действующий эскадрон Екатеринославского кирасирского полка.
 26 августа 1837 года — Драгунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
 в 1853—1856 годах — Участвовал в Крымской войне на Дунайском театре.
 5 февраля 1855 года — Участвовал в штурме Евпатории.
 с 19 февраля 1855 года — Лейб-драгунский Его Величества полк.
 26 июня 1856 года — Приведен в состав 8-ми действующих и двух резервных эскадронов.
 18 сентября 1856 года — Одна половина полка приведена в состав 4-х действующих и двух резервных эскадронов с сохранением наименования. Из второй половины (5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 10-й эскадроны) сформирован Елисаветградский драгунский полк с присвоением старшинства и знаков отличия Северского конно-егерского полка.
 с 19 марта 1857 года — Лейб-драгунский Московский Его Величества полк.
 с 25 марта 1864 года — 1-й лейб-драгунский Московский полк.
 в 1877—1878 годах — Участвовал в русско-турецкой войне в составе отряда генерала Скобелева 2-го.
 8 января 1878 года — Вместе с Санкт-Петербургским уланским полком занял Андрианополь, захватив 26 орудий, за что был награждён Георгиевским штандартом.
 11 августа 1883 года — Приведен в шестиэскадронный состав.
 16 июля 1891 года — Выделен эскадрон на формирование Татарского 47-го драгунского полка, взамен сформирован новый.
 с 2 ноября 1894 года — Московский 1-й лейб-драгунский императора Александра III полк.
 4 декабря 1901 года — Выделен взвод на формирование Финляндского 55-го драгунского полка, взамен сформирован новый.
 с 27 июня 1909 года — 1-й лейб-драгунский Московский Императора ПЕТРА ВЕЛИКОГО полк.
 в 1914—1918 годах — Участвовал в Первой мировой войне (в операциях 1-й, 10-й и 5-й армий на Северо-Западном, а затем Северном фронте).
 Март 1918 года — Расформирован.

Форма 1914 года

Шифровка на погонах

Мундир 

Общедрагунская форма. Мундир,воротник,околыш,выпушка на погоне,околыше - тёмно-зелёный, обшлаг,погон,клапан на воротник,шинель,пальто,нитяные каймы,тулья,выпушка на околыше - алый. прибор - золото

Командиры полка 

 1768? — бригадир Протасов, Пётр Степанович
 31.03.1798 — 20.08.1798 — полковник фон Шрейдерс, Вильгельм Христианович
 11.11.1798 — 21.05.1803 — подполковник (с 11.07.1799 полковник) Дертен, Иван Вилимович
 04.07.1805 — 28.09.1806 — полковник Хрущёв, Иван Алексеевич
 22.04.1812 — 10.03.1813 — подполковник Залеский, Антон Николаевич
 15.01.1815 — 06.01.1816 — полковник Гирш, Иван Христианович
 09.01.1816 — 25.07.1816 — полковник Журавлёв
 01.08.1816 — 10.08.1820 — полковник барон Гейсмар, Фёдор Клементьевич
 17.08.1820 — 02.05.1822 — полковник фон Сухтелен, Константин Петрович
 02.05.1822 — 16.09.1826 — полковник Бестужев, Григорий Васильевич
 16.09.1826 — 27.06.1831 — полковник Данненберг, Иван Петрович
 27.06.1831 — 04.03.1846 — подполковник (с 01.04.1832 полковник, с 06.12.1840 генерал-майор) Левенец, Василий Михайлович
 04.03.1846 — 21.04.1849 — полковник (с 06.12.1846 генерал-майор) барон Каульбарс, Карл Романович
 21.04.1849 — 29.03.1855 — полковник (с 19.04.1853 генерал-майор) фон Кронек, Иосиф Адамович
 29.03.1855 — 13.01.1861 — полковник Моравский, Федор Степанович
 13.01.1861 — 11.06.1861 — полковник Манвелов, Николай Николаевич
 11.06.1861 — хх.хх.1865 — полковник Фишер, Федор Карлович
 12.04.1865 — 21.03.1869 — полковник фон Рейтерн, Роман Романович (Герман Германович)
 хх.хх.1869 — хх.хх.1872 — полковник (с 19.07.1872 генерал-майор Свиты Его Величества) Лерхе, Мориц Густавович
 23.04.1872 — 30.08.1874 — полковник Макаров, Павел Павлович
 30.08.1874 — хх.хх.1876 — полковник Моравский, Елисей Степанович
 20.11.1876 — 31.08.1881 — полковник Языков, Николай Константинович
 31.08.1881 — 10.02.1891 — полковник Марков, Михаил Илларионович
 20.02.1891 — 16.03.1893 — полковник Ризенкампф, Антон Егорович
 16.03.1893 — 08.03.1895 — полковник Новосильцов, Антон Васильевич
 14.03.1895 — 02.06.1895 — полковник Чичагов, Михаил Михайлович
 11.06.1895 — 18.12.1900 — полковник Офросимов, Дмитрий Петрович
 22.03.1901 — 21.03.1902 — полковник Шейдеман, Сергей Михайлович
 20.04.1902 — 05.12.1905 — полковник Безладнов, Василий Львович
 16.12.1905 — 12.12.1907 — полковник Хмелев, Василий Васильевич
 12.12.1907 — 18.08.1912 — полковник (с 1909 флигель-адъютант) князь Енгалычев, Николай Александрович
 27.08.1912 — 27.12.1914 — полковник Кононов, Сергей Кузьмич
 27.12.1914 — 15.01.1917 — полковник (с 07.06.1916 генерал-майор) Бискупский, Василий Викторович
 04.02.1917 — 14.04.1917 — полковник Спокойский-Францевич, Николай Евгеньевич
 14.04.1917 — ? — полковник Елчанинов, Сергей Георгиевич

Шефы полка 
Шефы или почётные командиры формирования:
 03.12.1796 — 03.03.1798 — генерал-майор Козлов, Дмитрий Фёдорович
 03.03.1798 — 03.05.1800 — генерал-майор (с 27.01.1800 генерал-лейтенант) Свечин, Александр Сергеевич
 03.05.1800 — 27.06.1807 — генерал-майор Безобразов, Николай Алексеевич
 27.06.1807 — 01.09.1814 — полковник (с 18.07.1813 генерал-майор) Давыдов, Николай Владимирович
 26.08.1837 — 01.03.1881 — Император Александр II
 01.03.1881 — 21.10.1894 — Император Александр III (26.02.1874-01.03.1881 вторым шефом)
 27.06.1909 — ??.03.1918 — вечный шеф Император Пётр I Великий

Боевое отличие 
 Георгиевский полковой штандарт с надписью: «За быстрое наступление и занятие Адрианополя 1878 г.».
 25 июня 1900 года Московцы праздновали свой 200-летний юбилей и получили новый Георгиевский штандарт с надписями: «За быстрое наступление и занятие Адрианополя в 1878 г.» и «1700—1900», с Александровской юбилейной лентою.

Известные люди, служившие в полку 
 Волконский, Владимир Михайлович, князь — товарищ председателя III и IV Государственных дум.
 Келлер, Фёдор Артурович, граф — генерал-лейтенант, Главнокомандующий белой Северной армией.
 Клушин, Павел Николаевич — сенатор.
 Максимовский, Михаил Семёнович — генерал, профессор Николаевской академии Генерального штаба.
 Тютчев, Фёдор Фёдорович — писатель.

Примечания

Литература 
 Шебякин С. П. Краткая история 1-го Лейб-Драгунского Московского Его Величества полка. 1700—1894 гг. — Тверь: Типо-Литография и Нотопечатня Ф. С. Муравьева, 1894.— 74 с. на сайте Руниверс
 
 Бацов, «Дорогим драгунам в день празднования 200-летия наименования полка.», М-м, 1908.
 
 Памятка лейб-драгуна: 1814—1914 / Сост. И. М. Кучевский. — Репринтное издание 1914 г. — : Альфарет, 2008.

Ссылки 

 Русская императорская армия
 Александр Подмазо. «ШЕФЫ И КОМАНДИРЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛКОВ РУССКОЙ АРМИИ (1796—1825)»
 К 305-летию первого русского драгунского полка, история которого завершилась в Твери
 Полковникъ В. К. Шенкъ. Таблицы формъ обмундированія Русской арміи
 Погон
 ШТАБ-ТРУБАЧ МОСКОВСКОГО ДРАГУНСКОГО ПОЛКА

Драгунские полки Российской империи